

Cinema 
 Car Wash – film del 1976 diretto da Michael Schultz

Musica 
 Car Wash – singolo dei Rose Royce del 1976; una cover è stata realizzata da Christina Aguilera
 Car Wash: Original Motion Picture Soundtrack – album dei Rose Royce del 1976, colonna sonora del film Car Wash
 Car Wash – traccia dell'album Tracks di Bruce Springsteen del 1998